Lamarckiana är ett släkte av insekter. Lamarckiana ingår i familjen Pamphagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Lamarckiana